Ez a szócikk az Ítélet című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
 
 1. rész nézettségi adata 
 2. rész nézettségi adata 

Televíziós sorozatok epizódlistái